Die Nemzeti Bajnokság 1917/18 war die 15. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum fünften Mal MTK Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste am Saisonende absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vidéki Bajnokság 
Die Mannschaften außerhalb Budapests ermittelten in vier Regionalgruppen die Teilnehmer für die Endrunde um die Landmeisterschaft, die aufgrund des Ersten Weltkrieges jedoch nicht ausgetragen wurde.

Gruppe Süd 
Die Gruppe Süd spielte mit sechs Mannschaften und wurde von Temesvári Kinizsi SE gewonnen.

Gruppe Nord 
Die Gruppe Nord hatte eine Beteiligung von vier Mannschaften. Sieger wurde Diósgyőr-Vasgyári TK.

Gruppe West 
Die Gruppe West wurde mit sechs Mannschaften ausgetragen und von Győri ETO gewonnen.

Gruppe Pest-Land 
Die Gruppe Pest-Land spielte mit zehn Mannschaften. Sieger wurde Szolnoki MÁV SE.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1918
Fußballsaison 1917/18